Kissel steht für:

 Kissel (Thüringer Wald), Berg im Thüringer Wald
 Kissel (Speise), Mehlspeise
 Kissel Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Kissel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Kissel (1959–2006), US-amerikanischer Immobilienentwickler, siehe Mordfall Andrew Kissel
 Bernd Kissel (* 1978), deutscher Zeichner
 Clemens Kissel (1849–1911), deutscher Graveur und Schriftsteller

 Gernot Kissel (1939–2008), deutscher Maler 
 Günther Kissel (1917–2011), deutscher Unternehmer
 Hans Kissel (1897–1975), deutscher Generalmajor
 Hans-Michael Kissel (* 1942), deutscher Künstler
 Helmut Kissel (* 1929), Baptistenpastor, Maler und Buchillustrator

 Josef Kissel (1869–1942), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Margrit Kissel-Brutschy (1887–1962), Präsidentin der sozialdemokratischen Frauengruppen der Schweiz
 Martin Kissel (* 1958), deutscher Hörfunkjournalist
 Michael Kissel (* 1955), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Worms
 Otto Rudolf Kissel (1929–2022), deutscher Jurist und Richter
 Robert Kissel (1963–2003), US-amerikanischer Investmentbanker, siehe Mordfall Robert Kissel
 Rolf Kissel (* 1929), deutsche Installationskünstler, Grafiker und Bildhauer
 Theodor Kissel (* 1962), deutscher Althistoriker
 Ursula Kissel, deutsche Autorin
 Wilhelm Kissel (1885–1942), deutscher Industriemanager

Siehe auch:
 Fritz-Kissel-Siedlung in Frankfurt-Sachsenhausen
 Kissell
 Kisel (Begriffsklärung)